L'espressione Pacific Division può riferirsi a diverse divisioni all'interno delle leghe sportive professionistiche nordamericane:

 Pacific Division, nella National Basketball Association
 Pacific Division, nella National Hockey League